Замок Денби ()  — средневековый замок, находится в Денбишире в Уэльсе. Название происходит от валлийского слова Dinbych — «небольшой форт».

См. также 
 Список замков Уэльса

Ссылки 
 Статья о замке на Castlewales.com  
 Фотографии замка на Flickr.com 

Замки Уэльса
Руины в Уэльсе